Porte de Choisy – porta della cinta muraria di Thiers nel XIII arrondissement di Parigi
 Porte de Choisy – stazione della metropolitana di Parigi